Rostawyzja (ukrainisch ) ist ein Orts- und Flussname in der Ukraine:

 Rostawyzja (Fluss), Nebenfluss des Ros (Dnepr)
 Rostawyzja (Ort), Dorf im Rajon Berdytschiw der Oblast Schytomyr